Andrew Skeen (1873-1935), général britannique ;
 Dick Skeen (1906-1990), joueur de tennis américain ;
 Joe Skeen (1927-2003), homme politique américain.